Jordan Gideon Archer , né le  à Walthamstow en Angleterre, est un footballeur britannique. Il représente l'Écosse dans les compétitions internationales. Formé au club londonien de Tottenham Hotspur, il a surtout joué à Millwall de 2015 à 2019. Il est actuellement gardien de but aux Queens Park Rangers.

Biographie

Tottenham 

Formé à Tottenham, il ne joue toutefois jamais pour le club londonien. Il est prêté à divers clubs anglais durant sa jeunesse, tels Wycombe Wanderers et Northampton Town.

Millwall et après 

Le , il s'engage avec Millwall, club de troisième division anglaise. 

Après deux saisons à ce niveau, le club est promu en deuxième division.

Le , il rejoint Middlesbrough.

Le , il rejoint Queens Park Rangers.

International 
Le , il fait ses débuts internationaux pour l'Écosse dans un match amical contre le Pérou à Lima (victoire 2-0 à faveur du Pérou).

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Walthamstow
Naissance en avril 1993
Footballeur écossais
Footballeur anglais
Gardien de but au football
Joueur du Wycombe Wanderers FC
Joueur du Northampton Town FC
Joueur du Millwall FC
Joueur de l'Oxford United FC
Joueur du Fulham FC
Joueur du Motherwell FC
Joueur du Middlesbrough FC